Joseph Williams peut désigner :
 Joseph Lee Williams (1903-1982), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Joseph Goreed Williams (1918-1999), chanteur américain de jazz ;
 Joseph Williams (1960-), auteur-compositeur-interprète américain.